Erprath bezeichnet:

 die Burg Erprath in Neuss-Weckhoven mit dem Unteramt Erprath
 das Haus Erprath (Tönisberg), ein Herrenhaus in Tönisberg
 das Haus Erprath (Xanten), einen Rittersitz nordwestlich des heutigen Bundesbahnhofs in Xanten